Albersdorf (Sleeswijk-Holstein)
 Albersdorf (Thüringen)